

Niemcy 
 Borna – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Lipsk
 Borna-Heinersdorf – dzielnica Chemnitz

Osoby 
 Borna – książę chorwacki

Herby szlacheckie 
 Borna (herb szlachecki)
 Borna II
 Borna III
 Borna IV

Zobacz też 
 Bornawirusy